— 101-й император Японии, синтоистское божество. Годы правления: 5 октября 1412 — 30 августа 1428. Имя — Михито (два варианта иероглифической записи — 躬仁 и 實仁). Прозвание — Дайкакудзю. Посмертный титул — Сёко-но-ин.

Имя 
Имя «Сёко» было составлено из кандзи имён 48-го и 49-го императоров Сётоку и Конин

 Императрица Сётоку (称徳)
 ↓
 «Сёко» (称光)
 ↑
 Император Конин (光仁)

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Оэй (1394—1428)
 Сётё (1428—1429)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература

Ссылки